Rellstab può riferirsi a:
 Johann Carl Friedrich Rellstab (1759-1813), compositore, critico musicale ed editore musicale tedesco
 John Rellstab (1858-1930), giudice statunitense
 Ludwig Rellstab (1799-1860), poeta e critico musicale tedesco
 Ludwig Rellstab (1904-1983), scacchista tedesco